Беокка (; убит в 870) — священномученик, игумен из Чертси, святой Римско-католической церкви. День памяти 10 апреля.

Армия захватчиков-датчан разрушила монастыри в Чертси и в Баркинге, основанные св. Эрконвальдом для себя и своей сестры св. Этельбурги. Все монахини из Баркинга были убиты. Как сообщает Вильям Мальмсберийский, в Чертси были убиты девяносто монахов, а также их игумен, святой Беокка, и священник, святой Хетор.

Ссылки 
 St. Beocca, Ethor (Hethor) and Companions, Martyrs

Святые Англии
Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые IX века